Les expressions « cheval de mer » ou « cheval marin » peuvent faire référence à :
 les hippocampes (Hippocampus), ou chevaux de mer, genre de poissons ;
 le morse (Odobenus rosmarus), ou cheval de mer, espèce de mammifères ;
 l'hippocampe, ou cheval marin, créature légendaire grecque ;
 Morvarc'h, du breton « cheval de mer », cheval mythique breton.

Références

Voir aussi 

 Cheval aquatique
 Cheval du Fleuve
 
 

Nom d'animal ambigu